Thomas Fitzgerald ou Thomas FitzGerald ou encore Tom Fitzgerald peut se référer à :
 Thomas FitzGerald (†1328),  de Kildare, lord justicier d'Irlande ;
 Thomas FitzGerald (†1420),  de Desmond ;
 Thomas FitzGerald (†1478),  comte de Kildare, lord chancelier d'Irlande ;
 Thomas FitzGerald (1426?-1468),  de Desmond, lord deputy d'Irlande ;
 Thomas FitzGerald (1513-1537),  de Kildare, rebelle irlandais, connu en tant que Lord Offaly ;
 Thomas R. Fitzgerald, juge à la cour suprême de l'Illinois depuis 2000 ;
 Thomas Fitzgerald (1796-1855), homme politique américain, sénateur pour le Michigan ;
 Thomas Fitzgerald (né en 1968), ancien joueur professionnel de hockey sur glace américain.